Предстоятелят на Българската православна църква носи титлата „патриарх Български и митрополит Софийски“. От 2013 г. неин предстоятел е Негово Светейшество патриарх Неофит. Той е председател на Светия Синод в пълен и в намален състав.

Предстоятели на Българската православна църква

Вижте също 
 Избор на патриарх на Българската православна църква
 Създаване на Българска екзархия (1870)
 Българска православна църква – Българска патриаршия

Външни препратки 
 Българска Православна Църква

Предстоятели на православни църкви